Memel steht für:
 Memel, ein Fluss, der in das Kurische Haff mündet
 Memel, Stadt in Litauen (bis 1945 Ostpreußen; litauisch: Klaipėda)
 Kreis Memel, ehemaliger Landkreis in Ostpreußen
 Memel (Südafrika), Siedlung in der südafrikanischen Provinz Freistaat
 (40092) Memel, einen Asteroiden

Personen:
 Dieter Memel (* 1951), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Jana Sue Memel, US-amerikanische Filmregisseurin und -produzentin

Siehe auch:
 Memelland (Teil von Ostpreußen)
 Memelburg
 Mehmel